Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2003 года проходил одновременно с турниром у женщин в Ижевске с 10-17 марта

Чемпион в личном зачёте — Гетманский Александр, Тула, серебро — Андрей Калмаков, Тверь, третье — Владимир Мильшин, Ишимбай. Однако Гетманский участвовал без командного зачёта, поэтому в общекомандном зачёте зачётные очки за первое место у Калмакова, третье у Боркова, что вместе со вторым местом Борковой позволили сборной Тверской области выиграть первое место на командном чемпионате.

Примечания 

Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Чемпионаты России в 2003 году
2003 год в шашках
Март 2003 года
Спортивные соревнования в Ижевске
2003 год в Удмуртии